Alfred Diefenbacher (1915-2015), est un haut fonctionnaire français.
 Michel Diefenbacher (1947-2017), est un homme politique français.
Patronyme germanique